Rítus, meghatározott szabályok szerinti, szó szerint vagy átvitt értelemben „szertartásos”, gyakran vallásos cselekvéssorozat
Rítus, Ingmar Bergman 1969-es filmje (The Ritual / Riten)
Rítus, Sopsits Árpád 1995-ös filmje
A rítus, Mikael Håfström  2011-es filmje (The Rite)
A rítus, David Bruckner 2017-es filmje (The Ritual)